Die Eskorte steht für:
 Die Eskorte (Comic), ein Lucky-Luke-Comic
 Die Eskorte (Film), italienischer Kriminalfilm von 1993